Az 1953-as magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a huszonhetedik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A csapatok területi (budapesti és megyei) bajnokságokban játszottak. Budapestről az első négy helyezett, valamint két békéscsabai csapat játszhatott az országos döntőben (középdöntőket nem rendeztek). Budapesten kilenc csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az országos döntőben már csak egy kör volt.

Országos döntő 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Budapesti csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Megjegyzés: A Bp. Vörös Meteor-VL Keltex meccs eredménye hiányzik. A VL Keltex legalább egy pontot szerzett, mert egyébként a Bp. Kinizsi jutott volna a döntőbe.

Terembajnokság

Országos döntő 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Országos középdöntő 
I. 1. VL Magyar Posztó 8, 2. Békéscsabai Lokomotív 6, 3. Tatabányai Bányász 4, 4. Debreceni Petőfi 2, 5. Miskolci Építők 0 pont
II. 1. Bp. Vörös Meteor 8, 2. Békéscsabai VL Pamutszövő 6, 3. Debreceni Lokomotív 4, 4. Miskolci Lokomotív 2, 5. Egri Vörös Meteor 0 pont
III. 1. Bp. Postás 8, 2. Dorogi Bányász 6, 3. Győri Vasas 4, 4. Budakalászi Vörös Lobogó 2, 5. Pécsi Petőfi 0 pont

Budapesti csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1953.09.28. (döntő) 1953.09.18., 09.22. (Bp) 1953.02.23. (terem döntő) 1953.02.09. (terem középdöntő) 1953.02.03. (terem Bp)

N1953
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag